Cochleosauridae es un grupo extinto de temnospóndilos primitivos que vivieron desde finales del período Carbonífero hasta finales del período Pérmico. Pertenecen al grupo Edopoidea, el cual agrupa, a su vez, a Edopidae.

Filogenia 
Cladograma según Schoch en 2013:

Referencias

Bibliografía 
Milner, A. R. (1990) The radiation of temnospondyl amphibians. Systematics Association Special Volume, 42:321-349.
Milner, A. R. & Sequeira, S. E K. (1998)  Zoological Journal of the Linnean Society 122:261–290. 
Milner, A. R. & Sequeira, S. E K. (2003) On a small Cochleosaurus described as a large Limnogyrinus (Amphibia, Temnospondyli) from the Upper Carboniferous of the Czech Republic. Acta Palaeontologica Polonica 48:143–147. 
Sidor, C. A. et al. (2005). Permian tetrapods from the Sahara show climate-controlled endemism in Pangaea. Nature, 434: 886-889.

Temnospondyli